Otín est un toponyme qui peut désigner :

Otín, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Otín, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie